Лескоец може да се отнася за:

 Лескоец, село в община Охрид, Република Македония;
 Лескоец, село в община Ресен, Република Македония.

Вижте също 
 Лесковец
 Лесковац